Yanel Sánchez (Caracas, Venezuela, 21 de dezembro de 1981), o artista visual contrasta e combina duas correntes: Arte Óptica e Arte digital.

Formação 
Em sua infância inclinou-se pelas áreas do quehacer criativo - música, ciências e artes plásticas. Aos nove anos tem seu primeiro computador, uma Apple II. De adolescente seguia com essas preferências e aos 15 anos obtém seu segundo computador, uma Compaq Presario, no utiliza o Software CorelDRAW e experimenta com formas e cores.

Ingressa à Universidade Central de Venezuela (Faculdade de Medicina) e obtém o titulo de Licenciado em Bioanálisis (2009), durante seus estudos participa em eventos culturais com trabalhos escultóricos: exposições e concursos onde obtém vários reconhecimentos , também se desempenha como representante estudiantil na Secretaria de Cultura.

Ao finalizar seus estudos é a Faculdade de Medicina, deixa de lado a escultura e contínua desenvolvendo o uso das ferramentas digitais para ser aplicadas à Arte Óptica.

O no ano (2015) obtém a especialização em Arte Postcontemporáneo, Emergente e Digital no Instituto Superior de Arte, Art & Culture Business school.

Descrição da obra 
A revolução tecnológica do último século tem propiciado uma arte digital facto mediante a inovação de programas informáticos . O potencial da nova tecnologia atraiu a numerosos artistas, e actualmente os computadores estão presentes em diferentes fases do processo de criação e reprodução de obras em muitas disciplinas artísticas. O escritor e docente argentino Diego Levis opina a este respeito que «as ferramentas por si mesmas não representam um estímulo para a criatividade pessoal, pois a capacidade artística depende de factores mais profundos que a mera disposição de meios tecnológicos» .

O processo de criação artística digital de Yanel Sánchez, sustenta-se nas novas ferramentas tecnológicas informáticas de alta definição de imagem; o repto está em gerar um resultado artístico convincente.

Entre os meios e recursos técnicos que utiliza em seu trabalho plástico se encontram: computador, software, programação, paleta gráfica, suportes (Giclée, Animação). Em definitiva o pintor digital funde e combina Arte, Ciência e Tecnologia. Isso indica que os trabalhos plásticos se vão actualizando com o tempo segundo os materiais de criação e as tecnologias que vão surgindo.

Yanel Sánchez cria formas a base de traças curvas com pinceles digitais em hábil combinação de cores e uso de tintas.

Conhece e domina a teoria da cor (Newton, Goethe, Johannes Itten e Albert Henry Munsell). Do conhecimento cromático, o processo é levado ao suporte. Essas superfícies planas têm efeitos visuais convexos (ilusões ópticas), que produzem no olho movimentos e retorcimientos de trajectórias opostas .

Sua obra é um convite a pôr em actividade o pensamento, deixando que os sentidos percorram, imaginem e configurem um sinfín de movimentos a partir desta proposta digital de arte óptica, graças a cuja prolongada observação podemos ingressar a um universo cromático em permanente transformação, nos desligando do quotidiano, do pensamento e o julgamento, concentrando na emoção, nos permitindo o prazer de uma imersão estética .

Para uma obra de arte não é determinante especificar com me médios técnicos seja levado a cabo, o que realmente importa é que o resultado seja convincente, tanto desde o ponto de vista de seu conteúdo como de sua estética .

Reconhecimentos e prêmios 
 2012	Primeiro Premeio “Salão ComArte 2012”, Prefeitura de Baruta, Caracas-Venezuela.
 2008	Placa de Reconhecimento, FECOBIOVE, Caracas-Venezuela.
 2005	Botão Extensão Universitária,  Universidade Central de Venezuela, Caracas-Venezuela.
 2003	Menção Honorífica em “1er Salão de Artes Plásticas da Faculdade de Medicina”,  Universidade Central de Venezuela,   Caracas-Venezuela.

Exposições

Individuais 
 2014	Convexa, Museu de Arte do Tolima (MAT), Tolima-Colômbia.
 2014	Esférica, Galeria o Gato, Bogotá-Colômbia.
 2013	Transition 010-B, Passeio do Prado, Madri-Espanha.
 2013	Transition 008-B, Rua da Academia, Madri-Espanha.
 2013	Transition 004-B, Praça Maior, Bruxelas – Bélgica.
 2012	Arte Óptica segundo Yanel Sánchez, Galeria Múltipla, Caracas - Venezuela.
 2011	Yanel Sánchez, Ateneo de Caracas, Caracas-Venezuela.
 2011	Cinetismo Digital, Galeria Coffee & Art. Caracas-Venezuela.
 2011	12x12, Galeria 12, Caracas-Venezuela.
 2004	Shine,  Universidade Central de Venezuela. Caracas-Venezuela.

Colectivas 
 2015    Dimensões Paralelas, MUZAC, Igabué – Colômbia.
 2015	Consequences,  Canale-Diaz Art Center, Miami - EUA.
 2014	XIXº Prêmio de Arte Digital Jaume Graells,  Prefeitura de Igualada, Igualada - Espanha.
 2014	Colectiva Pós, Galeria Gala Interior Arte, Maracaibo-Venezuela.
 2014	FIAAM 2014, Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, Maracaibo-Venezuela.
 2014	X Leilão FUNDANA, Galeria Cidade Banesco, Caracas-Venezuela.
 2014	Sem Título II, Galeria LGM Internacional, Bogotá-Colômbia.
 2014	Salão Junho Machala 2014, Prefeitura de Machala, Machala-Equador.
 2014	BYOB Caracas IV,  Organização Nelson Garrido, Caracas-Venezuela.
 2013	XVIIIº Prêmio de Arte Digital Jaume Graells,  Prefeitura de Igualada, Igualada - Espanha.
 2013	IX Leilão FUNDANA, Galeria Cidade Banesco, Caracas-Venezuela.	
 2013	Chacao Brilha-Arte Urbana, Prefeitura de Chacao, Caracas-Venezuela.
 2012	XVIIº Prêmio de Arte Digital Jaume Graells, Prefeitura de Igualada, Igualada-Espanha.
 2012	Até 30,  Galeria Parenthesis, Caracas-Venezuela.
 2012	Por um sorriso,  Galeria Hospital San Juan de Deus, Caracas-Venezuela.
 2012	Introspectiva, Galeria Arte Mista, Caracas-Venezuela.
 2012	Jovens Artistas e Maestros Venezuelanos”, Anticuario Novecento, Bogotá-Colômbia.
 2012	“VIII Leilão FUNDANA, Galeria Cidade Banesco, Caracas-Venezuela.
 2012	Pelo Progresso,  Centro Cultural Trasnocho, Caracas-Venezuela.
 2012	Intercanvi Internacional,  Galeria Paspartú, Barcelona-Espanha.
 2012	1er Salão da Cultura BOD,  Banco Ocidental de Desconto, Maracaibo-Venezuela.
 2012	1er Salão ComArte, Prefeitura de Baruta, Caracas-Venezuela.
 2012	C1,  A Quadra Gastronómica, Caracas-Venezuela.
 2012	Arte ao Resgate. FIA 2012,  Centro Cultural Corp Banca, Caracas-Venezuela.
 2012	Confronto da Cor,  Sala de Arte “Dr. Cessar Casas Rincão”, Maracaibo-Venezuela.
 2010	5to Mercado de Arte e Desenho,  Galeria Universitária Braulio Salazar, Valencia-Venezuela.
 2009	4to Salão de Arte,  Universidade Central de Venezuela, Caracas-Venezuela.
 2007	2do Salão Internacional do Rosto nas Artes, Ateneo do Hatillo, Caracas-Venezuela.
 2006	II CERTAMEN MAIOR das Artes e as Letras 2006,  Biblioteca Nacional, Caracas-Venezuela.
 2005	CERTAMEN MAIOR das Artes e as Letras 2005, Museu de Arte Contemporânea Sofía Imber I, Caracas-Venezuela.
 2005	Semana da Arte da Escola de Bioanálisis. 56 Aniversário, Universidade Central de Venezuela, Caracas-Venezuela.
 2003	1er Salão de Artes Plásticas da Faculdade de Medicina, Universidade Central de Venezuela, Caracas-Venezuela.
 2003	Visões Convergentes, CNN, Atlanta – EUA.

Referencias

Enlaces externos 
 http://www.artfacts.net/en/artist/yanel-sanchez-505551/profile.html
 http://www.galerialgm.com/artistas-2/jovenes-maestros/yanel-sanchez/
 http://issuu.com/museomat/docs/otearte51
 http://issuu.com/fiacaracas/docs/fia2014_cat__logo
 http://canalediaz.com/es/artistas/pintura/yanel-sanchez
 http://artesplasticasporcrisol.blogspot.com/2012/04/yanel-sanchez-el-artista-multiple-del.html
 http://lasinergiacreativa.com/yanel-sanchez-bioanalista-convertido-al-arte/
 http://talentovenezolano.blogspot.com/2005/05/premio-la-creatividad.html
 http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_medicina/actas/2009/cf25-09.pdf
 http://globovision.com/yanel-sanchez-exhibira-muestra-en-galeria-el-gato-de-bogota/
 http://raquelbalice.com/es/yanel-sanchez.html
 http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/chevere/espectaculos/fotos---el-arte-optico-digital-de-yanel-sanchez-se.aspx
 http://yanelsanchez.artelista.com/
 http://www.arteenlared.com/venezuela/exhibiciones/el-arte-optico-de-yanel-sanchez-en-multiple-arte-contemporaneo.html
 https://www.laguiademonteria.co/dimensiones-paralelas-una-exposicion-colectiva-que-nos-muestra-el-muzac-museo-zenu-de-monteria/
 https://vimeo.com/user14835951
 http://hoyquehay.net/index.php/12982/arte-optico-de-yanel-sanchez-2/
 http://www.celesteprize.com/yanel_sanchez
 http://heyevent.com/event/plbodzbn4i3g4a/exposicion-artista-venezolano-yanel-sanchez
 http://www.arteinformado.com/guia/f/yanel-enrique-sanchez-matheus-yanel-sanchez-39953
 http://www.correocultural.com/2012/05/arte-optico-segun-yanel-sanchez/
 http://www.mutualart.com/artwork/untitled/fdf9769002d8315f
 http://www.revistaexclusiva.com/?p=8178
 http://blipoint.com/blog/es/2012/05/yanel-sanchez-arte-optico/
 http://www.ceina.com/artdigital/index.php?md=articles&id=416&lg=2
 http://casarealgaleria.cr/artistas/yanel-s%C3%A1nchez
 http://issuu.com/darwingarcia/docs/artefacto6
 http://sinmordaza.org/?p=740
 http://www.gablescentral.com/photo-gallery-canale-diaz-art-center-grand-opening-reception/
 http://www.turevistaonline.com/revistas/hp62/files/basic-html/page72.html
 http://artcircuits.com/announcements/0306-canale-diaz-grand-opening-consequences/
 http://www.fundana.org/homesubasta.asp
 http://blog.banesco.com/rse/eventos/octava-subasta-de-fundana-tendra-obras-de-150-artistas
 http://elvenezolanonews.com/el-psiquiatra-pelicula-sobre-edmundo-chirinos-sera-estrenada-el-12-de-septiembre/
 http://www.lapatilla.com/site/2013/06/02/chacao-se-convirtio-en-un-lienzo-urbano-para-el-arte/
 http://vk.com/club35193278
 http://www.2001.com.ve/en-el-chisme/-el-psiquiatra--se-estrenara-el-12-de-septiembre.html
 http://elmeridiano.co/dimensiones-paralelas--una-experiencia-para-los-sentidos/9043
 http://museodeartedeltolima.blogspot.com/2014/07/4autores-lgm-arte-internacionalbogota.html
 http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/203703/artistas-plasticos-nacionales-e-internacionales-se-unen-para-colaborar-con-subasta-de-fundana/
 http://www.talcualdigital.com/nota/102368/op-art-en-colombia
 http://issuu.com/venezuelanamericanchamber/docs/newsletter_abril_2015

Arte digital
Nascidos em 1981
Venezuelanos